Schiffshalter steht für:
 Schiffshalter, mit Barschen verwandte Fische
 Schiffshalter (Schifffahrt), der Verfügungsberechtigte über ein Wasserfahrzeug
 eine veraltete Bezeichnung für Poller